Кировское сельское поселение — муниципальные образования в России.

Перечень

Адыгея 
 Кировское сельское поселение — в составе Майкопского района.

Бурятия 
 Кировское сельское поселение — в составе Бичурского района.

Волгоградская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Светлоярского района.
 Кировское сельское поселение — в составе Среднеахтубинского района.

Калмыкия 
 Кировское сельское поселение — в составе Сарпинского района.

Краснодарский край 
 Кировское сельское поселение — в составе Славянского района.

Крым 
 Кировское сельское поселение — в составе Кировского района (пгт Кировское).
 Кировское сельское поселение — в составе Ленинского района (ему соответствует Кировский сельский совет).
 Кировское сельское поселение — в составе Черноморского района (ему соответствует Кировский сельский совет).

Курганская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Мишкинского района.

Новгородская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Боровичского района.
 Кировское сельское поселение — в составе Мошенского района.

Орловская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Сосковского района.

Ростовская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Зимовниковского района.
 Кировское сельское поселение — в составе Кагальницкого района.
 Кировское сельское поселение — в составе Целинского района.

Северная Осетия 
 Кировское сельское поселение — в составе Ардонского района.

Тюменская область 
 Кировское сельское поселение — в составе Исетского района.

Чувашия 
 Кировское сельское поселение — в составе Ибресинского района.

См. также 
 Кировское муниципальное образование